

Geografia 
 Wiesenthal – comune tedesco
 Wiesenthal – frazione della città tedesca di Leisnig
 Böhmisch Wiesenthal (oggi Loučná pod Klínovcem) – città ceca
 Wiesenthal an der Neiße (oggi Lučany nad Nisou) – città ceca

Persone 
 Grete Wiesenthal – ballerina, attrice e coreografa austriaca
 Simon Wiesenthal – ingegnere e scrittore austriaco, superstite dell'Olocausto

Altro 
 69275 Wiesenthal – asteroide della fascia principale